Александр Каминский: Каминский, Александр (праведник мира) (1903—1978) — польский педагог, писатель, деятель харцерского движения, Праведник мира.
 Каминский, Александр Александрович (1934—2019) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Каминский, Александр Валентинович (1823—1886) — польский художник.
 Каминский, Александр Викторович (род. 1957) — депутат Государственной Думы России.
 Каминский, Александр Геннадьевич (род. 1974) — российский актёр оперетты и певец (тенор).
 Каминский, Александр Степанович (1829—1897) — московский архитектор.